La parella formada per Ashleigh Barty i CoCo Vandeweghe eren les defensores del títol però no van participar juntes en aquesta edició.

Barbora Strýcová i Kristina Mladenovic lluitaven pel número 1 del rànquing de dobles i Strýcová va aconseguir mantenir-lo.

La parella formada per la belga Elise Mertens i la bielorussa Aryna Sabalenka van guanyar el primer títol de Grand Slam i el tercer títol de la temporada.

Caps de sèrie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarts de final)
  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (3a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarts de final)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (campiones)
  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (2a ronda)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (1a ronda)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (2a ronda)
  Viktória Azàrenka /  Ashleigh Barty (final)

  Nicole Melichar /  Květa Peschke (2a ronda)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (1a ronda)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (1a ronda)
  Duan Yingying /  Zheng Saisai (quarts de final)
  Darija Jurak /  María José Martínez Sánchez (1a ronda)
  Lyudmyla Kichenok /  Jeļena Ostapenko (quarts de final)
  Veronika Kudermetova /  Galina Voskoboeva (1a ronda)
  Raquel Atawo /  Asia Muhammad (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles femenins 

2019
US Open